Charles Webster Leadbeater (1854-1934) – vescovo vetero-cattolico e teosofo britannico
 Charles Webster Hawthorne (1872-1930) – pittore statunitense
 Charles Webster (1886-1961) – storico e diplomatico britannico
 Charles Webster (...) – storico della scienza britannico
 Charles Webster (...) – musicista britannico